Egon von Neindorff ist der Name folgender Personen:

*Egon von Neindorff (General) (1892–1944), deutscher Generalmajor
 Egon von Neindorff (Reiter) (1923–2004), deutscher Reiter und Reitlehrer